Rassimov est un patronyme porté notamment par :

 Ivan Rassimov (1935-2003), acteur italien,
 Rada Rassimov (1938-), actrice italienne,